Winner Take All- dinamica economica per cui un'impresa con performance migliori si conquista il mercato, 

 Winner Take All – cortometraggio del 1923 diretto da Alfred Santell
 Winner Take All – film del 1924 diretto da W. S. Van Dyke
 Winner Take All – film del 1932 diretto da Roy Del Ruth
 Winner Take All – film del 1939 diretto da Otto Brower
 Winner Take All – film per la TV del 1977 diretto da Robert Day